Le combat de David contre Goliath est un épisode de la Bible (Samuel 17, 1-58), cité également dans le Coran (sourate 2, verset 251), dans lequel le futur roi d'Israël David, fils du berger Jessé, le plus petit de ses 7 frères et encore adolescent, abat le héros des Philistins, le géant et courageux Goliath, d’un caillou lancé avec une fronde.
 Pour l'épisode biblique, voir Goliath (Bible).

Peinture 
 L'Histoire de David et Goliath, un tableau de Francesco di Stefano Pesellino de 1445-1455 environ ;
 David et Goliath, une fresque de Michel-Ange de 1508 ;
 David et Goliath, un tableau du Titien, de 1540 ;
 David et Goliath, un tableau du Caravage de 1599 ;
 David et Goliath, un tableau à double face de Daniele da Volterra sur ardoise, d’après un dessin de Michel-Ange.

Musique
 David, un opéra d'Auguste Mermet (1846)
 David et Goliath, un opéra de  (1930)
 Goliath, chanson de Woodkid (2020)
 Goliath, chanson de  (2020)

Cinéma
David et Goliath (1908), un film américain de Sidney Olcott
David et Goliath (1910), un film français de Henri Andréani
David et Goliath (1960), un film italien de Richard Pottier
David et Goliath (2016), un film américain des frères Wallace

Voir aussi 
 
 

Bible dans l'art et la culture